Ноглики:

 Ноглики — посёлок городского типа в Сахалинской области России.
 Ноглики — региональный аэропорт 3,5 км южнее пгт.Ноглики.
 Ноглики — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.
 Ноглики — ликвидированная железнодорожная станция узкоколейной железной дороги Оха — Ноглики.
 «Ноглики» — российский футбольный клуб из города Ноглики Сахалинской области.